Hanga, női keresztnév
 hanga (Erica), növénynemzetség, fajainak magyar nevében szerepel a „hanga” szó
 hanga, csarab (Calluna vulgaris), növényfaj, mely nem a hanga (Erica) növénynemzetségbe tartozik